The Root of Evil – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
The Root of Evil – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Root of Evil – film western del 1919 diretto da George Ridgwell